Scylla michelini est une espèce éteinte de crabes de la famille des Portunidae.

Voir aussi

Bibliographie
 Milne Edwards (A.), 1860 - Histoire des Crustacés podophthalmaires fossiles. Annales des Sciences naturelles, sér. 4, t. 14, p. 129-293
 Milne Edwards (A.), 1861 - Histoire des Crustacés podophthalmaires fossiles. Monographie des Portuniens et des Thalassiniens, p. 1-222
 Milne Edwards (A.), 1861 - Histoire des Crustacés podophthalmaires fossiles, p. 1-162
 Milne Edwards (A.), 1861 - Présentation de la monographie des Portuniens fossiles. Revue et Magasin de Zoologie, sér. 2, t. 13, p. 180-182
 Couffon (O.), 1908 - Sur quelques crustacés des faluns de Touraine et d'Anjou suivi d'un essai de Prodrome des Crustacés podophthalmaires miocènes. La Feuilles des jeunes naturalistes, sér. 4, vol. 457, p. 1-40

Notes et références 

Portunidae